Löhbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Löhbach, Hofschaft in der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen (Deutschland)

Gewässer:
 Löhbach (Ennepe), rechter Zufluss der Ennepe nach Eichhofermühle, Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Löhbach (Nette), rechter Zufluss der Nette nach der Flöcksmühle, Ortsgemeinde Ochtendung, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Löhbach (Nister), rechter Zufluss der Nister bei Fehl-Ritzhausen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Löhbach (Ruhr), rechter Zufluss der Ruhr in Fröndenberg/Ruhr, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Lohbach
 Löbach